Peter Schuhmacher ist der Name folgender Personen:

* Peter Schuhmacher (Manager) (Peter Friedrich Max Schuhmacher; 1931–2002), deutscher Industriemanager 
 Peter Schuhmacher (Rallyefahrer), österreichischer Rallyefahrer 

Siehe auch:
 Peter Schumacher